Gibi steht für:

 ein Binärpräfix
 Gibi (Rebsorte), vorwiegend in Argentinien angebaute Rebsorte 

GIBI als Abkürzung steht für:
 Guangzhou International Biotech Island

GIBI